Il singolare del torneo di tennis Oslo Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Borowiak che ha battuto in finale Karl Meiler 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oslo Open 1974